Brownstown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brownstown Township (Indiana)
 Brownstown Township (Michigan)